Фраксионамијенто Сан Мигел има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Мигел (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Мигел (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Мигел (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Мигел (Сан Хуан Баутиста Гелаче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику